Szabó Aladár

 Szabó Aladár (1860–1944) református lelkész, tanár
 Szabó Aladár (1890–1948) református lelkész, előbbi fia
 Szabó Aladár (1907–1978) nyelvész, lektor, fordító, szótárszerkesztő
 Szabó Aladár (1931–2002) atléta, magasugró, tízpróbázó
 Szabó Aladár (1933) magyar származású brazil vízilabdázó, olimpikon
 Szabó Aladár (1954) motorcsónak-versenyző

Hasonló nevűek

 Szabó Adorján Aladár (1868–1950) premontrei szerzetes, történész, író